Michel Bauwens (ondernemer)
Michel Bauwens (acteur)